Félix Galabert (1821-1903), commissaire principal de la marine.
 Jean-Marie Galabert (1780-1861), capitaine de vaisseau, maire de Lorient.
 Louis Galabert (1773-1841), homme politique et militaire français.